Кубок Первого Канала 2006 — самый первый розыгрыш кубка. В нём участвовало 4 команды, каждая играла по 2 игры — против двух команд из другой страны.

Результаты

Ссылки 
 Кубок Первого Канала (архивная копия сайта на июнь 2010 года)

2006
Футбол в России в 2006 году
Спорт в Израиле в 2006 году